Зигаза (): 
 Зигаза (река) — река в Республике Башкортостан, Россия.
 Зигаза (село) — село в Белорецком районе Башкортостана.